20 де Новијембре има више значења:

 20 де Новијембре (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 20 де Новијембре, Ел Веинте (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 20 де Новијембре (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 20 де Новијембре (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 20 де Новијембре, Ел Моро (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 20 де Новијембре (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику